Dongta bezeichnet:

 Dongta (Lingwu) (东塔镇), Großgemeinde der Stadt Lingwu im Autonomen Gebiet Ningxia, Volksrepublik China
 Dongta (Santai) (东塔镇), Großgemeinde im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dongta (Dadong) (东塔街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dadong in der chinesischen Provinz Liaoning